SBY может иметь следующие значения:
 код IATA для .

Также SBY может являться распространённым сокращением от следующих имён и названий:
 Space Battleship Yamato — японское аниме
 Сусило Бамбанг Юдойоно — президент Индонезии (2004—2014)
 Сурабая — город в Индонезии, провинция Восточная Ява
 Сибуя — специальный район города Токио, Япония